Il doppio femminile del BNP Paribas Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Viktoryja Azaranka e Vera Zvonarëva erano le detentrici del titolo. La Azaranka non ha partecipato e la Zvonarëva ha fatto coppia con Lucie Šafářová.

La Zvonarëva ha perso nel 1º turno contro Jelena Janković e Tathiana Garbin.

Květa Peschke e Katarina Srebotnik hanno battuto in finale 6–4, 2–6, [10–5] Nadia Petrova e Samantha Stosur.

Teste di serie 

  Cara Black /  Liezel Huber (quarti di finale)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)
  Nadia Petrova /  Samantha Stosur (finale)
  Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (primo turno)

  Alisa Klejbanova /  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Yan Zi (semifinale)
  Chuang Chia-jung /  Hsieh Su-wei (primo turno)
  Ekaterina Makarova /  Peng Shuai (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2010